

Anno 
 386 o 386 a.C.

Codici 
 386 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Yatsugatake-Kobuchizawa, nella prefettura di Nagano, in Giappone

Informatica 
Intel 80386 – processore noto comunemente come "386"

Matematica 
 386 – numero